Онтесильяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Манчуэла-Конкенсе. Занимает площадь 34,70 км². Население — 77 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 52 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Куэнки